Леукушешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Преутешть.
 Леукушешть () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Бетгаузен.